Puchar Świata w narciarstwie alpejskim – coroczna impreza przeprowadzana przez Międzynarodową Federację Narciarską – FIS. Składa się z około 70 imprez kobiecych i męskich, rozgrywanych we wszystkich konkurencjach alpejskich – slalomie, slalomie gigancie, supergigancie i zjeździe. Wybrane zawody (zjazd i slalom) stanowią dodatkowo kombinację alpejską. Od sezonu 2019/2020 wprowadzono klasyfikację PAR, czyli klasyfikację konkurencji równoległych.

Zwycięzca poszczególnych zawodów zdobywa 100 pkt. do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, II miejsce to 80 pkt., III – 60 pkt., IV – 50 pkt., V – 45 pkt., VI – 40 pkt., VII – 36 pkt., VIII – 32 pkt., IX – 29 pkt., X – 26 pkt., XI – 24 pkt., XII – 22 pkt., XIII – 20 pkt., XIV – 18 pkt. i XV – 16 pkt. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje o 1 pkt mniej. Punktuje łącznie 30 najlepszych zawodników.

Triumfator klasyfikacji generalnej otrzymuje Puchar Świata, tzw. wielką Kryształową Kulę; przyznawane są także małe Kryształowe Kule, za końcowe wygrane w poszczególnych specjalnościach alpejskich.

Puchar Świata jest rozgrywany od 1967.

Medaliści Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim

Mężczyźni

Klasyfikacja generalna

Zdobywcy Małej Kryształowej Kuli

Kobiety

Klasyfikacja generalna

Zdobywczynie Małej Kryształowej Kuli

Najwięcej zwycięstw w konkursach Pucharu Świata 
Stan z 10 stycznia 2023 po zawodach w Flachau ()

Tablica obejmuje zestawienie wszystkich zawodników i zawodniczek, którzy odnieśli minimum 20 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata.

* – gwiazdką oznaczono zawodników startujących obecnie.

Najwięcej podiów w konkursach Pucharu Świata 
Stan z 10 stycznia 2023 po zawodach w Flachau ()

Tablica obejmuje zestawienie dwudziestu najlepszych zawodników i zawodniczek, którzy stanęli na podium w zawodach Pucharu Świata.

* – gwiazdką oznaczono zawodników startujących obecnie.

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacjach

Mężczyźni 
Stan po sezonie 2021/2022

Kobiety 
Stan po sezonie 2021/2022

Najwięcej zwycięstw w dyscyplinach

Mężczyźni 
Stan po sezonie 2021/2022

Marcel Hirscher 8 kryształowych kul generalnej

Kobiety 
Stan po sezonie 2021/2022

Zobacz też 
 medaliści igrzysk olimpijskich w narciarstwie alpejskim
 mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim
 narciarstwo alpejskie na zimowych igrzyskach olimpijskich

Przypisy

Bibliografia 
 Władysław Zieleśkiewicz, Gwiazdy zimowych aren. Encyklopedia sportu, Warszawa 1992.

Linki zewnętrzne 
 FisAlpineWorldCup.com- FIS Puchar Świata w narciarstwie alpejskim – Oficjalna strona FIS